QA, Qa eller qa:

 Qatars ISO 3166-1 alpha-2 landskod
 .qa, toppdomän för Qatar
 Ҡ i Kyrilliska alfabetet